Oslo er Norges hovedstad.

Oslo kan også referere til:
 Oslo (dokumentarfilm) – en dansk dokumentarfilm fra 1963 af Jørgen Roos
 Oslo (Minnesota) – en lille by i det nordvestlige Minnesota i USA
 Oslo (Dodge County, Minnesota) – et kommunefrit område i det sydøstlige Minnesota i USA
 Oslo (Florida) – et kommunefrit område i Florida i USA
 Oslo (band) – et californisk rockband